Акималиев () – киргизская фамилия.

Известные носители 
 Акималиев, Джамин Акималиевич (род. 1936) — советский и киргизский учёный в области растениеводства и почвоведения.
 Акималиев, Калысбек Акималиевич (род. 1992) — киргизский футболист.